Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Sport Club Internacional em partidas de futebol contra adversários internacionais (não-brasileiros).

Por adversário 
Atualizado em 6 de novembro de 2022

 Mais vitórias do  no confronto.
 Mais vitórias do rival no confronto.
 Mais empates no confronto.

Legenda: AM = Amistoso; CS = Copa Sul-Americana; L = Libertadores; MC = Mundial de Clubes; RE = Recopa Sul-Americana; S = Suruga Bank; TA = Torneio Amistoso.

 Não estão computados:
 1963 - 6 x 2  Seleção de Artigas
 1969 - 3 x 0  Seleção de Rivera
 1975 - 2 x 0  Seleção de Pescara
 1984 - 2 x 1  Seleção de Artigas

Decisões 
OBS: A relação abaixo apresenta apenas disputas de finais contra equipes estrangeiras. Não estão incluídas as decisões de competições internacionais contra equipes brasileiras, nem competições com formato de triangulares ou de pontos corridos.

Sport Club Internacional